

Geografia
 Kehl – città tedesca, situata nel land del Baden-Württemberg

Persone
 Enriko Kehl – kickboxer e thaiboxer tedesco
 Fritz Kehl – ex calciatore svizzero
 Sebastian Kehl – ex calciatore tedesco